Miejscowości w USA:
 Kewaunee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kewaunee (ang. Kewaunee County) – w stanie Wisconsin